Насри () — арабское имя и фамилия

 Асала Насри (род. 1969) — сирийская певица.
 Насри, Самир (род. 1987) — французский футболист.
  (род. 1981) — канадский певец, композитор-песенник и продюсер звукозаписи. 

 Насри Маалуф (1911—2005) — министр иностранных дел Ливана.
 Насри Шамседдин (1927—1983) — ливанский певец и актёр.